Donato Bendicenti – avvocato e partigiano italiano
 Donato Bendicenti – giornalista italiano